Sunshine Coast (dt. Sonnenscheinküste) ist die Bezeichnung mehrerer Küstenregionen:

 Sunshine Coast (British Columbia) in Kanada
 Sunshine Coast (Queensland) in Australien
 Sunshine Coast (Südafrika)

Siehe auch: University of the Sunshine Coast